Нико́льское 2-е (Никольское второе) — деревня в Добринском районе Липецкой области России. Входит в состав Тихвинского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу Плавицы. На юге поселения устье безымянного ручья.

Населенные пункты, расположенные в ближайшей удалённости от Никольского 2-го.
 Покровка ~ 0,79 км
 Благодать ~ 1,33 км
 железнодорожная станция Плавица ~ 1,51 км.

История 
В 1911 году деревня входила в приход села Тихвинское и в ней насчитывалось 23 двора с 163 жителями.

В 1914 году проживал 241 житель.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района